MVP:

 MVP (спорт) — в НБА и других видах спорта — наиболее ценный игрок.
 Minimum Viable Product — минимально жизнеспособный продукт, обладающий минимальными, но достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями.
  — признание от Microsoft волонтёрам за техническую поддержку пользователей.
 MVP — акроним для одного из режимов химиотерапии, основанного на применении митомицина (Mitomycin), виндесина (Vindesin), и цисплатина (препарата платины; Platinum).
 MVP Кубка Европы () — награда присуждаемая баскетболистам еженедельно в Кубке Европы.
 Montel Vontavious Porter — американский рестлер.
 Чон «Mvp» Джон Хён (род. 1991) — бывший корейский профессиональный игрок в StarCraft II.
 Model-View-Presenter — шаблон проектирования в области разработки программного обеспечения